Courbouzon (Jura)
 Courbouzon (Loir-et-Cher)